Filip Johansson (né le  à Västerås en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2016-2017 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit ||34 ||4 ||4 ||8 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit ||29 ||4 ||5 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Leksands IF || Allsvenskan ||23 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Leksands IF || Allsvenskan || 47 || 1 || 3 || 4 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Leksands IF || SHL || 39 || 2 || 2 || 4 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL || 46 || 6 || 5 || 11 || 12 || 2||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022|| Frölunda HC || SHL ||47 ||3 ||11 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Références 

Naissance en mars 2000
Naissance à Västerås
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Frölunda Indians